Socarrats (malnom), malnom per a referir-se els veïns i naturals de Cocentaina (Comtat)
 Socarrats (gentilici), gentilici per a referir-se els veïns i naturals de Xàtiva (Costera)
 Socarrats o Sant Andreu de Socarrats , nucli de població pertanyent al municipi de la Vall de Bianya (Garrotxa) 
 Socarrats (sèrie), série d'esquetxos còmics emesa per Canal 9 estrenada el 2008 en horari de màxima audiència 
 Socarrats (Torà), masia al municipi de Torà (Segarra) 
 Casal de Socarrats, a la Vall de Bianya (Garrotxa)
 Joan de Socarrats o Joan Socarrats (Sant Joan de les Abadesses, ~1426 ? - Barcelona, 1483/1484), jurista català nomenat notari reial 
 Rasa de Socarrats, afluent per la dreta de la Ribera Salada